Bleach:
 Блич —  манга Тайто Кубо и её аниме-экранизация.
 Bleach (альбом) — музыкальный альбом группы Nirvana.
 Bleach — песня Easyworld из альбома This Is Where I Stand.
 Bleach — песня группы Styles of Beyond из альбома Megadef
 Bleach — первый никнейм Бёна «ByuN» Хён Ву, корейского киберспортсмена, играющего в StarCraft II.